Морозово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Морозово — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Морозово — деревня в Оршанском районе Витебской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Морозово — исчезнувшее село в Джанкойском районе.
 Морозово — исчезнувшее село в Черноморском районе.

Россия

Другое 
 Морозово — озеро в Карелии.
 Морозово — озеро в Московской области.

См. также 
 Новоморозово
 Морозовск